Ambika (Sanskrit  = „Mutter“, „Mütterchen“) ist ein (Bei-)Name vieler Frauen in Indien:

in der indischen Mythologie:
 Ambika (Göttin), Schwester von Rudra, später mit der Göttin Uma/Parvati oder auch Durga identifiziert
 Ambika (Mahabharata), Tochter von Kashya, dem König von Kashi (Varanasi) im Epos Mahabharata
 Ambika (Jainismus), eine Yakshini im Jainismus

Außerdem:
 Ambika (Schauspielerin), indische Schauspielerin
 Ambika (Fluss), Küstenfluss in Gujarat

Siehe auch
 Jagadamba